Храм Корсунской иконы Божией Матери — название христианских храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Корсунская».

Обиходные названия: Корсунская церковь, Корсунский собор.

Россия 
 Церковь Корсунской иконы Божией Матери — в селе Глинково Московской области.
 Церковь Корсунской иконы Божией Матери — в селе Дёгтево Ярославской области.
 Церковь Корсунской иконы Божией Матери — в селе Зеленцово Тверской области.
 Церковь Корсунской иконы Божией Матери — в посёлке Кузнечиха Ярославской области.
 Собор Корсунской иконы Божией Матери — в городе Торопец Тверской области.
 Церковь Корсунской иконы Божией Матери — в городе Углич Ярославской области.
 Церковь Корсунской иконы Божией Матери в Павло-Обнорском монастыре — в Вологодской области (разрушена в 1930-х).

См. также 
 Монастырь Корсунской Иконы Божией Матери
 Корсунская часовня